Campo Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campo Verde (ort), Mato Grosso do Sul, Jaraguari, 
 Campo Verde (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar